K15, K.15 ou K XV peut faire référence à :
 K15, un type de réacteur à eau pressurisée ;
 HNLMS K XV, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 HMS K15, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
  Sonate en si bémol majeur, K.15, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 15, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres